Зергель — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зергель, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8572; 26 ноября 1850.
 Зергель, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 7863; 26 ноября 1847.

См. также 
 Зёргель, Герман — немецкий архитектор.